Площадь Брежнева — городские площади в городах бывшего СССР, названные в честь Леонида Брежнева.

Россия 
 Площадь Брежнева — бывшая площадь в Москве, на перекрестке улиц Профсоюзной и Гарибальди.
 Площадь Брежнева — прежнее название Красногвардейской площади в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Площадь Брежнева — прежнее название Соломенской площади в Киеве.
 Площадь Брежнева — площадь в Днепре.

Казахстан 
 Площадь Брежнева — прежнее название Площади Республики в Алма-Ате.

Примечания